Копалитиља има више значења:

 Копалитиља (Сан Матео Пињас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Копалитиља (Сан Мигел дел Пуерто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику